Kadaka (Kohila) – wieś w Estonii, w gminie Kohila, w prowincji Rapla
 Kadaka (Rae) – wieś w Estonii, w gminie Rae, w prowincji Harju
 Kadaka (Ridala) – wieś w Estonii, w gminie Ridala, w prowincji Lääne
 Kadaka (Varbla) – wieś w Estonii, w gminie Varbla, w prowincji Pärnu